La Temporada 2011 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la 24ª temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes. Comenzó el 27 de febrero en Phillip Island y terminó el 16 de octubre en Portimão después de 13 rondas.

Pilotos y equipos

Calendario

Clasificaciones

Clasificación de Pilotos

Clasificación de Marcas

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

2011
Motociclismo en 2011